AMA (латиница):
 American Music Award — одна из самых главных церемоний музыкальных наград США:
 American Music Awards 2010.
 Американская медицинская ассоциация (AMA от ) — основанная в 1847 году, является самой большой ассоциацией врачей и студентов в США.
 Всемирное антидопинговое агентство (AMA от ) — независимая организация, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).
 Американская ассоциация маркетинга (AMA от ) — национальная маркетинговая ассоциация США.
 Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (AMA от ) — технический индикатор.

См. также 
 Ама (значения)